Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ken Rosewall e Fred Stolle che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-3 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (primo turno)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (campioni)

 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Pierre Barthes /  Roger Taylor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1973